Johannes van der Drift (1808-1883), Nederlands kunstschilder
Nico van der Drift, directeur dagblad De Waarheid
Chris van der Drift (1986- ), autocoureur